Монтегю, Эдвард, граф Сэндвич
 Монтегю, Эдвард Уортли